Municipio de Tiffin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tiffin (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Tiffin (condado de Defiance, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Defiance.